Buchan ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Buchan (1829–1907), britischer Meteorologe
 Andrew Buchan (* 1979), britischer Schauspieler
 Arthur Buchan (1924–2020), australischer Rugby-Union-Spieler
 Charlie Buchan (1891–1960), englischer Fußballspieler und Journalist
 David Buchan (1780–1838), britischer Marineoffizier und Polarforscher
 Isabel Buchan (um 1270–nach 1313), schottische Adlige und Rebellin
 Janey Buchan (1926–2012), britische Politikerin

 Martin Buchan (* 1949), schottischer Fußballspieler
 Patrick Buchan-Hepburn, 1. Baron Hailes (1901–1974), britischer Politiker, Generalgouverneur der Westindischen Föderation
 Priscilla Buchan, Baroness Tweedsmuir (1915–1978), britische Politikerin (Unionist Party, Conservative Party)

Buchan steht für:
 Earl of Buchan, schottischer Grafentitel
 Buchan (Schottland), Area Committee in Schottland
 Buchan, Dorf in Gippsland, Victoria, Australien
 Buchan, Stadt in West-Aserbaidschan (Iran)